

Водиця — село в Україні, в Рахівському районі Закарпатської області.
 Пуща-Водиця — курорт біля Києва (за назвою річки, що вже не існує).

Водиця () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.
 Водиця () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.

Див. також 
 Водиці